Miss England bezeichnet:

 einen nationalen Schönheitswettbewerb, siehe Miss England
 mehrere Reihen von Speed-Booten, siehe
 Miss England I
 Miss England II
 Miss England III